Rue de l'Union est un odonyme porté dans plusieurs localités au moins partiellement francophones :

Rue de l'Union à Bruxelles
 Rue de l'Union à Saint-Josse-ten-Noode

Rue de l'Union à Bobigny
 Rue de l'Union à Nantes
 Rue de l'Union une ancienne rue de Paris devenue rue La Boétie